Anielów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Anielów, village dans la voïvodie de Łódź
 Anielów, village dans la voïvodie de Mazovie